Città je součást názvu více míst v Itálii:

 Città della Pieve – obec v provincii Perugia
 Città di Castello – obec v provincii Perugia
 Città Sant'Angelo – obec v provincii Pescara